Miyamoto kan som auktorsförkortning betyda:

 Tatsuo Miyamoto
 Yasuyuki Miyamoto

Robotskapade auktorsförkortningar